Viridomaros ou Viridomare est un nom qui fut porté par plusieurs chefs gaulois dans l'Antiquité :

 Viridomaros était le chef des Gésates et des Insubres qui fut vaincu et tué par Claudius Marcellus lors de la bataille de Clastidium en 222 av. J.-C..
 Viridomaros, un Éduen, fut l'un des chefs gaulois lors de l'insurrection de 52 av. J.-C..